Первенство РФ по шахматам среди юношей и девушек от 10 до 18 лет проводится с целью популяризации шахмат среди юношей и девушек России, выявления сильнейших юных шахматистов и определения участников Первенств мира и Европы. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Российская шахматная федерация. Финальная часть соревнований с 2002 года проходит в г. Сочи в оздоровительном комплексе «Дагомыс».

С 2011 года, в связи с закрытием ОК «Дагомыс» на ремонт, соревнования проходят в оздоровительном комплексе «Аква Лоо». Начиная с 2013 года названия возрастных категорий были изменены (вместо «до десяти лет» стало «до одиннадцати лет» и т. п.), при этом правила допуска участников по возрасту остались прежними.

По итогам соревнования чемпионы получают право играть на Первенстве мира в своих возрастных группах. Серебряные призёры получают право выступить на первенстве Европы.

Победители Первенств РФ по шахматам среди юношей и девушек от 10 до 18 лет

Ссылки 
 Положение о проведении соревнований
 Статья о соревнованиях в журнале «64—Шахматное обозрение»
 Результаты детского Первенства России 2011-го года
 Результаты детского Первенства России 2012-го года 
 Результаты детского Первенства России 2013-го года 
 Результаты детского Первенства России 2014-го года 
 Результаты детского Первенства России 2015-го года 
 Результаты детского Первенства России 2016-го года 
 Результаты детского Первенства России 2017-го года 
 Результаты детского Первенства России 2018-го года 
 Результаты детского Первенства России 2019-го года 

Детско-юношеский спорт
Юношеские Чемпионаты России по шахматам